(73) Клития () — астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 7 апреля 1862 года американским астрономом Хорейсом Таттлом в Гарвардской обсерватории и назван в честь Клитии, возлюбленной Аполлона или одной из океанид.

См. также 
 Список астероидов (1—100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии